O título de Conde de Évora-Monte foi criado por carta de 2 de Outubro de 1797 da rainha D. Maria I de Portugal a favor de Manuel de Godoy, príncipe da Paz.

Titulares 
1. Manuel de Godoy, príncipe da Paz

2. Carlota Luisa Manuela de Godoy y Borbon, 2ª condessa de Évora-Monte

3. Adolfo Ruspoli y Godoy, 2º duque da Alcudia

4. Carlos Luis Ruspoli y Alvarez de Toledo, 3º duque da Alcudia

Evora Monte
Títulos criados por Maria I de Portugal